Восточный Миндоро (, ) — провинция Филиппинской республики, расположенная на острове Миндоро. Административный центр — город Калапан. По республиканскому указу № 505 от 15 ноября 1950 года единая провинция Миндоро была разделена на две, восточную и западную. Население Восточного Миндоро — 785 602 человек (2010). Площадь — 4364,72 км².

География 
С севера берега провинции омываются водами пролива Верде, с востока — проливом Маэстре де
Кампо и проливом Таблас, на юге — проливом Семерара, на западе она граничит с Западным Миндоро.

Муниципалитеты, входящие в провинцию Восточный Миндоро: Пуэрто-Галера, Сан-Теодоро, Бако, Калапан, Наухан, Виктория, Пола, Сокорро, Пинамалайян, Глория, Бансуд, Богабонг, Рохас, Мандалай, Булакао.

На территории провинции находится (небольшой частью) крупнейший национальный парк страны — Маунтс-Иглит — Бако; и пятое по площади озеро страны — Наухан.

История 
Название Миндоро (сокращение от исп. Мина де Оро, золотая шахта) дано было испанскими конкистадорами, которые в этом месте поддерживали контакты с китайскими коммерсантами. Те везли сюда изделия из золота, серебра и фарфора. Первоначально эта провинция была частью провинции Батангас с центром в Пуэрто-Галера, а впоследствии была переименована и разделена. Как показывают археологические находки, ещё до прихода испанцев территория острова посещалась не только китайцами, но и малайцами, арабами, индийцами, индонезийцами. Древнейшими же поселенцами острова, очевидно были пришельцы с острова Борнео (Калимантан).

Население 
Миндорцы — народ экспансивный, доброжелательный. Гостей они встречают с улыбкой и радушием, характерными для Филиппин вообще. В провинции проживают народы семи этнических групп. Основным языком, распространенным на всей территории, является тагальский, но
употребляются также языки висайя(бисайя), илокано и английский. Провинция имеет аграрный характер экономии. 70 % населения занято сельским хозяйством и рыболовством.

Административное деление 

В административном отношении провинция подразделяется на 14 муниципалитетов и 1 города:

Город 
 Калапан

Муниципалитеты 
 Бако (Baco)
 Бансуд (Bansud)
 Бонгабонг (Bongabong)
 Булалакао (Bulalacao)
 Глория (Gloria)
 Мансалай (Mansalay)
 Наухан (Naujan)
 Пинамалайан (Pinamalayan)
 Пола (Pola)
 Пуэрто-Галера (Puerto Galera)
 Рохас (Roxas)
 Сан-Теодоро (San Teodoro)
 Сокорро (Socorro)
 Виктория (Victoria)

Ссылки 
 Официальный сайт провинции 
 Восточный Миндоро (рус) 

Административные единицы, образованные в 1950 году
Провинции Филиппин
Появились в XX веке на Филиппинах